Кижирово — деревня в Томской области, с 1997 года входит в состав городского округа ЗАТО Северск (внегородские территории), ранее входила в состав Томского района. Население  чел. () .

История 
В марте 1997 года, согласно Указу Президента России, было образовано закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Северск, в состав которого вошла и деревня .

География 
Находится на р. Томь.

Население 

На 1 января 2019 года проживало 103 человека

Инфраструктура 
В деревне занимаются разведением кроликов, пушных зверей на фермах

Транспорт 
Автомобильный транспорт. Остановка общественного транспорта

Примечания 

Населённые пункты ЗАТО Северск
Населённые пункты на реке Томь